Пророкът може да се отнася за:
 Мохамед, пророкът на исляма;
 Пророкът, книга от Халил Джибран;
 Пророкът, филм;
 друг пророк.